El término tautología puede referirse, en esta enciclopedia:

 en lógica, a tautología, una forma de demostrar una verdad universal;
 en lógica proposicional, a tautología, una regla de inferencia o de reemplazo de expresiones lógicas;
 en gramática, a tautología, el uso de palabras redundantes;
 en retórica, a tautología, una verdad redundante.